Федра:

 «Федра» () — трагедия в пяти актах, произведение французского драматурга Жана Расина.
 Федра () — в греческой мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифаи.
 (174) Федра — астероид неправильной формы главного пояса.
 Phaedra — альбом, который в 1974 выпустила немецкая рок-группа Tangerine Dream.
 , галисийский художник.